Federació Luterana Mundial (del seu nom en anglès Lutheran World Federation), comunió mundial d'esglésies luteranes
 Caça lleuger (del seu nom en anglès Light Weight Fighter), avió de caça amb disseny d'estructura d'aeronau especialment lleugera